Пеллуа́й-ле-Вінь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 11 км на північний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Пеллуай-ле-Вінь і Сен-Сільвен-д'Анжу було об'єднано в новий муніципалітет Веррієр-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 904 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2547,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пеллуай-ле-Вінь на сайті французького Національного інституту географії
 Пеллуай-ле-Вінь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Пеллуай-ле-Вінь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара